Pastos Bons kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pastos Bons (ort), Maranhão, 
 Pastos Bons (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar